Одбојкашка репрезентација Шпаније представља национални тим Шпаније. Највећи успех је остварила освајањем Европског првенства у Русији 2007.

Успеси

Олимпијске игре 
 Сиднеј 1992 — 8. место
 Сиднеј 2000 — 9. место

Светска првенства 
 1998 — 8. место
 2002 — 13. место
 2010 — 12. место

Светски куп 
 1999 — 6. место
 2007 — 5. место

Европска првенства 
 1981 — 12. место
 1985 — 12. место
 1987 — 12. место
 1993 — 11. место
 2003 — 8. место
 2005 — 4. место
 2007 —  злато
 2009 — 9. место
 2017 — 16. место

Тренутни састав 
Састав за Европско првенство у одбојци 2017.

Селектор: Фернандо Муњоз

Референце 

 ‎

Шпанија
Репрезентације Шпаније
Одбојка у Шпанији